Дэвид Эндрю Геммел (, 1 августа 1948 — 28 июля 2006) — британский писатель-фантаст, признанный автор жанра героического фэнтези.

Биография 
В 16 лет Дэвид был исключён из школы (за организацию азартных игр), поэтому ему пришлось работать: помощником водителя грузовика на фабрике компании «PepsiCo», затем днем он подрабатывал землекопом, а ночью вышибалой в ночном клубе в Сохо (район Лондона). В 1966 году Геммел уже работал стажёром, а затем и репортером в газете («Daily Mail», «Daily Mirror» и «Daily Express»).

Первую книгу Геммел опубликовал в 1984 году. Это была «Легенда» (известная также как Вторая хроника Друсса-Легенды, ). Однако творческим дебютом считается роман, вышедший в 1985 году, — «The King Beyond The Gate» (в России он вышел под названием «Царь Каменных Врат»). Эти произведения заложили один из самых успешных фэнтези-циклов (о «загнивающей» квазисредневековой империи Дренаи) как в творчестве самого Геммела, так и во всём данном направлении. С 1986 года становится профессиональным писателем.

Умер Геммел утром 28 июля 2006 года от коронарной болезни. Жена Стелла () нашла его за компьютером, он работал над заключительным томом Троянской трилогии — «Fall of Kings». Роман был дописан уже вдовой Геммела (в частности, изображение осады Трои) в 2007 году.

Библиография

Циклы 
 Королева ястребов (Hawk Queen)
 Дочь горного короля (The Ironhand’s Daughter), 1995 год.
 Вечный ястреб (The Hawk Eternal), 1995 год.
 Дренайский цикл (Drenai)
 сериал Нездешний (Waylander)
 Нездешний (Waylander), 1986 год.
 Волчье логово (In the Realm of the Wolf), 1992 год.
 Сумерки героя (Hero in the Shadows), 2000 год.
 сериал Друсс (Druss)
 Друсс-Легенда (The First Chronicles of Druss the Legend), он же Первая хроника Друсса-Легенды, 1993
 Легенда (Legend), он же Вторая хроника Друсса-Легенды, 1984 год.
 Легенда о Побратиме Смерти (The Legend of Deathwalker), 1996 год.
 сериал Скилганнон Проклятый (Skilgannon the Damned)
 Белый волк (White Wolf), 2003 год.
 Мечи Дня и Ночи (The Swords of Night and Day), 2004 год.
 Царь Каменных Врат (The King Beyond the Gate), 1985 год.
 Призраки грядущего (Quest for Lost Heroes), 1990 год.
 Великое заклятие (Winter Warriors), 1993 год.

 Романы 
 дилогия Камни Силы (Stones of Power)
 Царь призраков (Ghost King), 1988 год.
 Последний Меч Силы (Last Sword of Power), 1988 год.
 Рыцари темного леса (Knights of Dark Renown), 1989 год.
 The Lost Crown, 1989 год.
 дилогия Македонский Лев (Lion of Macedon)
 Lion of Macedon, 1990 год.
 Dark Prince, 1991 год.
 трилогия Йон Шэнноу (Jon Shannow)
 Волк среди теней (Wolf in Shadow), 1987 год.
 Последний хранитель (The Last Guardian), 1989 год.
 Кровь-Камень (Bloodstone), 1994 год.
 Morning Star, 1992 год.
 White Knight, Black Swan , 1993 год.
 Черная Луна (Dark Moon), 1996 год.
 Эхо великой песни (Echoes of the Great Song), 1997 год.
 тетралогия Риганты (Rigante)
 Яростный клинок (Sword in the Storm), 1998 год.
 Полуночный сокол (The Midnight Falcon), 1999 год.
 Сердце Ворона (Ravenheart), 2001 год.
 Оседлавший бурю (Stormrider), 2002 год.
 трилогия Троя (Troy)
 Повелитель Серебряного лука (Lord of the Silver Bow), 2005 год.
 Грозовой щит (The Shield of Thunder), 2006 год.
 Падение царей''' (Fall Of Kings), 2007 год, дописан вдовой Геммела — Стэллой ().

Дополнительно 
 Под псевдонимом Росс Хардинг (Ross Harding) Геммел опубликовал триллер «Белый рыцарь, черный лебедь», 1993 год, основанный на личном опыте автора в свою бытность лондонским подростком.
 После смерти Дэвида А. Геммела некоторые его соавторы по цеху (Стэн Николс, Дэвид Ли Стоун (David Lee Stone) и др.) инициировали новую литературную награду — премию Дэвида Геммела (David Gemmell Memorial Award), которая вошла в число регалий Британского общества фэнтези (BFS).

Примечания

Ссылки 
 Дэвид Геммел  в Лаборатории фантастики
 The David Gemmell Legend Award for Fantasy

Родившиеся в Лондоне
Родившиеся в 1948 году
Родившиеся 1 августа
Писатели фэнтези Великобритании
Писатели-фантасты Великобритании
Умершие в Лондоне
Умершие в 2006 году
Умершие 28 июля
Английские писатели
Писатели Великобритании XX века
Писатели Великобритании XXI века
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний